Во время гражданской войны в Испании авиация активно применялась обеими сторонами, многие пилоты-истребители, представляющие различные страны, добились значительных достижений во время воздушных боёв. Ниже представлен список таких асов, одержавших пять и более воздушных побед.
Серым цветом выделены лётчики, погибшие во время конфликта. Звание Героя Советского Союза указано в случае награждения именно за участие в испанской гражданской войне.

Республиканцы 
Согласно советским документам, с 28 октября 1936 по 1 января 1939 года республиканские ВВС одержали 841 победу в воздушных боях. Кроме того, какое-то количество побед было одержано в июле, августе, сентябре и октябре 1936 года и в первые четыре месяца 1939 года.

Республиканские эскадрильи первоначально обозначались по фамилии командира (в случае смены командира эскадрилья, соответственно, меняла обозначение), позднее получили номера. «Именные» эскадрильи истребителей И-15, укомплектованные испанскими пилотами: Лакалье и Алонсо.

Испанцы

Советские пилоты  
«Именные» эскадрильи истребителей И-15, укомплектованные советскими пилотами: Рычагова (позднее Осадчего, потом Ерёменко); Туржанского (Северный фронт); Зоценко.

«Именные» советские эскадрильи истребителей И-16: Тархова (позднее Колесникова); Лакеева ; Мосейко; Ухова; Шевцова; Виноградова; Кузнецова; Лозыченко; Иванова: Семёнова; Ярошенко.

Добровольцы из различных стран

Националисты 
Всего за войну лётчиками-националистами заявлено 1311—1312 подтверждённых побед, ещё 238 — неподтверждённые. 

Согласно советским документам, республиканские ВВС с 28 октября 1936 по 1 января 1938 года потеряли 531 самолёт, из них 258 в воздушных боях (данные не охватывают самолёты несоветского производства, кроме того, какое-то количество самолётов было потеряно в первые четыре месяца 1939 года).

Испанцы  
Всего за войну испанскими лётчиками-националистами заявлено 294—295 подтверждённых победы.

Итальянцы  
Всего за войну итальянскими лётчиками заявлено 703 подтверждённых (по другим данным — 903) и 173 неподтверждённых победы.

Немцы  
Всего за войну немецкими лётчиками заявлено 314 подтверждённых и 65 неподтверждённых победы.

Условные обозначения 
«1.J/88» — первая эскадрилья истребительной группы Легиона «Кондор» (Jagdgruppe 88). Остальные эскадрильи обозначались аналогичным образом.
«2-G-3» — обозначение авиагрупп испанских националистов. Первая цифра — номер группы, литера G — , вторая цифра обозначала тип самолёта (2 — He 51, 3 — CR.32, 5 — Bf 109 и He 112).
«8-E-3» — обозначение эскадрильи испанских националистов. Аналогично обозначению авиагрупп, но литера G заменена на Е: .
«Stab./J88» — штабное звено Jagdgruppe 88.

См. также 
 Список советских танкистов, воевавших в Испании

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 

Списки:Испания
Списки военных деятелей
Списки лётчиков-асов